Prieto hace referencia a: Medina 
Apellidos
 Thiago Prieto, futbolista argentino
 Andrés Prieto, exfutbolista y exentrenador chileno;
 Antonio Prieto, cantante y actor chileno;
 Francisco Prieto, arquero chileno;
 Gregorio Prieto, pintor español;
 Ignacio Prieto, exfutbolista chileno y exdirector deportivo del fútbol femenino de Chile;
 Indalecio Prieto, político español;
 José Joaquín Prieto, presidente de Chile (1831-1841);
 Lorene Prieto, actriz chilena de origen neozelandés;
 Luis Beltrán Prieto Figueroa, político venezolano;
 Luis Prieto, exfutbolista español;
 Manuel García Prieto, jurisconsulto y político español;
 María José Prieto, actriz chilena de cine y televisión
 Rafael Reyes Prieto, político, explorador, comerciante y militar colombiano;
 Rodrigo Prieto, director de fotografía mexicano;
 Rosario Prieto, actriz de televisión venezolana;
 Sebastián Prieto, tenista argentino;
 Xabi Prieto, exfutbolista español.
 Livio prieto, exfutbolista argentino.

Botánica
El nombre común de la planta '''''Rhamnus lycioides.